Příjmení McIntyre nese více různých osobností:

 Joey McIntyre (* 1972) – americký zpěvák, skladatel a herec
 Kalaparusha Maurice McIntyre (1936–2013) – americký jazzový saxofonista
 Peter McIntyre (* 1927) – australský architekt a pedagog
 Thongchai McIntyre (* 1958) – thajský zpěvák a herec
 Trapper John McIntyre – fiktivní postava z románu M*A*S*H i stejnojmenného filmu i seriálu
 Vonda N. McIntyre (1948–2019) – americká spisovatelka

Externí odkazy